Национальный парк «Уоллеми» () расположен в Австралии в штате Новый Южный Уэльс. Второй по размеру национальный парк в штате после Косцюшко, с 2000 года входит в Систему национальных парков в Голубых Горах. Является единственным известным местом произрастания одного из самых редких и древних растений в мире — воллемии.

География 
Парк расположен в восточной части штата на отрогах Голубых гор. Ближайший город —  (около 20 километров по прямой), до Сиднея около 65 километров (по прямой). Перепад высот составляет от 300 до 1100 метров над уровнем моря. В парке рождаются притоки таких рек как Хоксбери, Хантер и : это в частности ,  и  — самая чистая река Нового Южного Уэльса.

Описание 
Парк Уоллеми был образован в декабре 1979 года, его площадь составляет 5017 км².
В парке находятся многочисленные долины, ущелья, водопады и утёсы, около 40% площади является . 90% площади парка занимают эвкалиптовые леса (около 70 видов этих деревьев), оставшуюся территорию делят между собой дождевые леса, пустоши и травянистые сообщества. Фауна Уоллеми насчитывается 58 видов рептилий, 38 видов лягушек, 235 видов птиц, 46 видов млекопитающих.

В 1995 году смотрителями парка была обнаружена пещера Иглс-Рич, о которой не сообщалось широкой общественности до мая 2003 года, когда туда прибыла экспедиция от Австралийского музея. Она обнаружила в пещере многочисленные наскальные рисунки аборигенов, возраст которых составляет около четырёх тысяч лет.

Достопримечательности 
 Долины:
 
 
  — деревня в долине с населением около 350 человек
  — заброшенное место добычи нефтяных сланцев
  — заброшенный железнодорожный тоннель, в котором живут биолюминесцентные черви.
  — функционировала с 1869 по 1910 год.

Примечания

Ссылки 
 Парк на сайте environment.nsw.gov.au
 Парк на сайте nationalparks.nsw.gov.au
 Парк на сайте asnsw.com
 Парк на сайте lithgow-tourism.com
 Парк на сайте ozultimate.com
 Парк на сайте exploroz.com
 Парк на сайте ''ausemade.com.au

Национальные парки Нового Южного Уэльса
Появились в 1979 году в Австралии
Голубые горы (Австралия)